В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Емі Фрейзер здобула титул, у фіналі перемігши Енн Вундерліх 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Мартіна Навратілова (3-тє коло)
 Відсутня
 Яна Новотна (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Емі Фрейзер (3-тє коло)
 Енн Вундерліх (півфінал)
 Сабін Аппельманс (півфінал)

 Наталі Тозья (3-тє коло)
 Емі Фрейзер (переможниця)
 Наталія Медведєва (1-ше коло)
 Патті Фендік (3-тє коло)
 Енн Вундерліх (фінал)
 Маркета Кохта (1-ше коло)
 Кімберлі По-Мессерлі (3-тє коло)
 Олена Лиховцева (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

LA Women's Tennis Championships